Pilsener hace referencia a varios artículos:

Gentilicio
Pilsener es el gentilicio de la ciudad checa de Pilsen.

Cervezas
Pilsener: tipo de cerveza elaborada originalmente en la ciudad de Pilsen.
Pilsener (El Salvador): marca de cerveza salvadoreña.
Pilsener: fue, hasta 1978, el nombre de marca de cerveza chilena hoy conocida como Cristal.

Véase también
Pilsen (desambiguación)